|-
| 123301 - || || 25 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123302 - || || 19 d'octubre, 2000 || McGraw-Hill || G. J. Garradd
|-
| 123303 - || 2000 VT || 1 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123304 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123305 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123306 - || || 2 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123307 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123308 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123309 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123310 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123311 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123312 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123313 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123314 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123315 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123316 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123317 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123318 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123319 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123320 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123321 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123322 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123323 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123324 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123325 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123326 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123327 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123328 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123329 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123330 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123331 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123332 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123333 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123334 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123335 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123336 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123337 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123338 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123339 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123340 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123341 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123342 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123343 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123344 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123345 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123346 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123347 - || || 1 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123348 - || || 1 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123349 - || || 9 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123350 - || || 17 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123351 - || || 18 de novembre, 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 123352 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123353 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123354 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123355 - || || 18 de novembre, 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 123356 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123357 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123358 - || || 24 de novembre, 2000 || Moriyama || Moriyama
|-
| 123359 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123360 - || || 25 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123361 - || || 23 de novembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 123362 - || || 23 de novembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 123363 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123364 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123365 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123366 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123367 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123368 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123369 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123370 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123371 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123372 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123373 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123374 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123375 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123376 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123377 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123378 - || || 27 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123379 - || || 27 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123380 - || || 27 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123381 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123382 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123383 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123384 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123385 - || || 28 de novembre, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 123386 - || || 28 de novembre, 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 123387 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123388 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123389 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123390 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123391 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123392 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123393 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123394 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123395 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123396 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123397 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123398 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123399 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123400 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
3